Los eutiranosaurios (Eutyrannosauria) son un clado extinto de terópodos tiranosauroideos cuya distribución se ubicaba en lo que ahora es Asia y América del Norte. El clado consiste de un grado evolutivo de tiranosauroideos tales como Appalachiosaurus, Dryptosaurus, y Bistahieversor los cuales llevaron a la familia Tyrannosauridae. El grupo fue nombrado en 2018 por Delcourt y Grillo en su artículo acerca de los posibles tiranosauroideos del hemisferio sur y la filogeografía de los tiranosauroideos.

A continuación se muestra una filogeografía de los eutiranosaurios de acuerdo con los análisis de Delcourt y Grillo (2018) y Voris et al. (2020):

Referencias

Tyrannosauroidea